Muzyka
 Stepping Stone – utwór Duffy
 Stepping Stone – piosenka Jimiego Hendrixa
 Stepping Stone – utwór The Farm
 Stepping Stone – utwór Clannad

Miejsca
 Stepping stones (wyspy)